Lengyel Gyula (1888–1938) közgazdász, politikus
 Lengyel Gyula (1934) villamosmérnök, energiagazdálkodási szakmérnök, az MVM elnöke
 Lengyel Gyula (?) evezős olimpikon (1960)
 Lengyel Gyula (1943–1990) karikaturista, grafikus